Karłowice peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Karłowice, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Karłowice, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Karłowice, village de la voïvodie d'Opole.